IBF je zkratka mezinárodních sportovních organizací:
 Mezinárodní federace badmintonu (International Badminton Federation)
 Mezinárodní boxerská federace (International Boxing Federation)
 Mezinárodní federace budó (International Budo Federation)

Zkratky